Aemilius ist:
 der Name von Personen aus der Familie der Aemilier, siehe Aemilier
 Aemilius Magnus Arborius, spätantiker Rhetor

Aemilius ist der Name folgender weiterer Personen:

Vorname:
 Ämilius Ludwig Richter (1808–1864), deutscher Kirchenrechtslehrer
 Aemilius Wagler (1817–1883), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
Familienname:
 Antonius Aemilius (1589–1660), deutscher Historiker und Philosoph in den Niederlanden
 Georg Aemilius (eigentlich Georg Oemler; 1517–1569), deutscher Theologe, Botaniker, Pädagoge und Reformator
 Gonzalo Aemilius (* 1979), seit 2020 Privatsekretär von Papst Franziskus